Lupașcu este un nume de familie românesc, care se poate referi la,
 Ștefan Lupașcu,  (1900, București  1988, Paris), un filosof român
 Daniel (Ștefan) Lupașcu (* 1981, Cugir, Alba), jucător român de fotbal
 Gheorghe O. Lupașcu (1908, Botoșani, Moldova  - d. 1979, București), parazitolog român
 Mihail Lupașcu (n. 1928, ?), botanist moldovean
 Valentin Lupașcu (n. 1975  ?, Moldova), jucător ce fotbal, care evoluează în Moldova
 Universitatea "Ștefan Lupașcu", din Iași

Vezi și  
 Lucescu
 Lupan (nume)
 Lupescu
 Lupșan
 Lupu
 Lupu (nume)
 Lupul (nume)
 Lupulescu
 Listă de nume românești - litera L

Nume de familie românești
Nume proprii